Ранчо Нуево Уно има више значења:

 Ранчо Нуево Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево Уно (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево Уно (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику